Грушевское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Грушевское сельское поселение — в Волоконовском районе Белгородской области.
 Грушевское сельское поселение — в Аксайском районе Ростовской области.